Pavel Dmitrievitch Kraskovski - en russe :  - (né le  à Iaroslavl) est un hockeyeur international russe.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Lokomotiv Iaroslavl, Kraskovski débute en KHL le . Il est intégré réellement à l'effectif de l'équipe fanion lors de la saison 2015-2016.

Au niveau international 
Il représente la Russie au niveau international. Il obtient sa première sélection sénior le .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2012-2013 || Loko Iaroslavl || MHL || 19 || 2 || 3 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 8 || 1 || 0 || 1 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Loko Iaroslavl || MHL || 39 || 10 || 17 || 27 || 16 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2014-2015 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Loko Iaroslavl || MHL || 38 || 11 || 19 || 30 || 56 || 15 || 4 || 9 || 13 || 8
|-
| 2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 40 || 2 || 3 || 5|| 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2015-2016 || Loko Iaroslavl || MHL || 4 || 4 || 2 || 6 || 0 || 14 || 6 || 4 || 10 || 24
|-
| 2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 58 || 8 || 10 || 18|| 18 || 15 || 3 || 1 || 4 || 13
|-
| 2017-2018 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 53 	|| 3 || 7 || 10|| 30 || 9 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2018-2019 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 26 || 1 || 2 || 3|| 8 || 9 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 44 || 2 || 5 || 7|| 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 56|| 17|| 21|| 38|| 36|| 9|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 47|| 8|| 13|| 21|| 22|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2022-2023 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

|-
|2013|| align="left"| Défi mondial des moins de 17 ans de hockey ||6||0||2||2||0|| || align="left"|  Médaille d'argent
|-
|2014|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||5||0||1||1|| 2||0|| align="left"|  place
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 2|| 2|| 4|| 0|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en septembre 1996
Naissance à Iaroslavl
Attaquant de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl